Po svatém Gangolfovi byly pojmenovány tyto kostely:

 St. Gangolf (Bamberg) v Bavorsku
 St. Gangolf (Münchenlohra) u Nordhausenu
 St. Gangolf (Trevír) v Trevíru
 farní kostel St. Gangolf v Besseringenu
 St. Gangolf ve Hiddenhausenu
 St. Gangolf v Pobles

Externí odkazy